Diack peut désigner :
 Abdoulaye Diack (1933-2009), homme politique sénégalais ;
 Lamine Diack (1933-2021), athlète puis dirigeant sportif sénégalais.